

Astronomia 
  Lyr – abbreviazione della costellazione della Lira

Codici 
 LYR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Svalbard, Longyearbyen, Norvegia